Die Open Féminin de Marseille 2014 waren ein Damen-Tennisturnier der ITF in Marseille. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 1. bis 8. Juni 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Marseille